Torre del Burgo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torre del Burgo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Torre del Burgo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar